Harmar Denny ist der Name folgender Personen:

* Harmar Denny (Politiker) (1794–1852), US-amerikanischer Politiker
 Harmar D. Denny (1886–1966), US-amerikanischer Politiker